est une expression anglo-saxonne qui peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo sorti en 2012 sur Playstation 3, Xbox 360 et Windows.

Roman 

 , roman de Sonya Hartnett publié en 1995.

Cinéma 

 , film néo-zélandais de Roger Donaldson sorti en 1977 ;
 , film canadien de Stefan Scaini sorti en 1998 ;
 , film américain de Stuart Lessner sorti en 2005 ;
 , titre original de Juste une fois !, film américain de Bobcat Goldthwait sorti en 2006.

Télévision 

 , titre original de Mission de sauvetage,  de la  saison de  ;

 , titre original dInsomnies,  de la  de  () ;
 ,  de la  d ;
 , titre original de La Vérité à tout prix,  de la  de New York 911 ().

Voir aussi 

 Sleeping